Il doppio  dell'Istanbul Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Lucie Hradecká e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Eléni Daniilídou e Jasmin Wöhr hanno battuto in finale Marija Kondrat'eva e Vladimíra Uhlířová 6–4, 1–6, [11–9].

Teste di serie

  Marija Kondrat'eva /  Vladimíra Uhlířová (finale)
  Andrea Petković /  İpek Şenoğlu (primo turno)
 
  Sandra Klemenschits /  Patty Schnyder (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea /  Marina Eraković (primo turno)

Tabellone

Note 

Istanbul Cup 2010